Фактори термінації — білки, що викликають термінацію (закінчення) біологічних процесів, перш за все транскрипції і трансляції.
 Фактори термінації транскрипції
 Фактори термінації трансляції